Het ATP-toernooi van Estoril 2011 (met de officiële naam Estoril Open) werd gespeeld van 25 april tot en met 1 mei 2011. Er werd gespeeld op de gravel-buitenbanen van Estoril Court Central in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronnen 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Estoril
2011